Б'юкенан (округ, Айова)
Б'юкенан (округ, Міссурі)
Б'юкенан (округ, Вірджинія)